L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 25 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Francisco Cerúndolo, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, du Serbe Filip Krajinović et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Daniel Elahi Galán, Bernabé Zapata Miralles, Facundo Bagnis et Norbert Gombos.

Lauréats 
L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en battant en finale Carlos Alcaraz. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Simone Bolelli et Fabio Fognini décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Umag
Sport en Croatie en 2022
Tennis en juillet 2022